Les Trente Tyrans désignent plusieurs périodes de gouvernement :

 Dans la Grèce antique, les Trente Tyrans sont un gouvernement oligarchique composé de trente magistrats appelés tyrans, qui succède à la démocratie athénienne à la fin de la guerre du Péloponnèse, pendant moins d'un an, en 404.
 Dans la Rome antique, les Trente Tyrans sont une série d'usurpateurs qui ont ou auraient vécu au  de notre ère, à l'époque de Valérien, de Gallien, de Claude le Gothique et d'Aurélien entre 253 (fin de « l'Anarchie militaire ») et 268 (début des « Empereurs illyriens »).